

Film
Stramilano – un film di Corrado D'Errico del 1929

Musica
Stramilano – un brano musicale di Milly
Stramilano – un album inciso nel 1963 da Milly
Gli Stramilano – un duo di cantanti dialettali milanesi

Sport
Stramilano – manifestazione sportiva milanese ideata nel 1972 da Renato Cepparo